Caminatesi – abitanti di Caminata (Casalmaggiore)
Caminatesi – abitanti di Caminata